Slocumb ist der Familienname folgender Personen:

 Heathcliff Slocumb (* 1966), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jesse Slocumb (1780–1820), US-amerikanischer Politiker
 William Slocumb (1810–1865), kanadischer Politiker

Siehe auch:
 Slocumb-Syndrom
 Slocombe
 Slocum